Pittsburg (Californië), een plaats in Contra Costa County (Californië) in de Verenigde Staten
 Pittsburg (Illinois)
 Pittsburg (Kansas), een plaats in de Amerikaanse staat Kansas
 Pittsburg (Oklahoma)
 Pittsburg (Texas)
 Pittsburgh, een stad in de Amerikaanse staat Pennsylvania